Kolaka ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Südosten der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi).

Geographie 
Der Regierungsbezirk grenzt im Norden an den Distrikt (Kecamatan) Wawo im Regierungsbezirk (Kabupaten) Kolaka Utara, im Osten an den Regierungsbezirk Kolaka Timur (mit den Distrikten Ueesi, Ulumwoi, Mowewe, Lalolae, Loea, Ladongi, Polipolia und Aere). Im Südosten und Süden bildet der Regierungsbezirk Bombana mit den Distrikten Mata Usu und Poleang Barat die Grenze, im Westen bildet der Golf von Bone (Teluk Bone) eine natürlich Grenze. 
Der Regierungsbezirk besteht seit Gründung der Provinz 1964, gab aber in den Jahren 2003 und 2013 zusammen über zwei Drittel seines Gebiets an die beiden neu gebildeten Bezirke Kolaka Utara (Nord-Kolaka) und Kolaka Timur (Ost-Kolaka) ab. Hauptstadt ist Kolaka.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Kolaka besteht seit 2013 aus 12 administrativen Distrikten (Kecamatan) und 135 Dörfern.

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:170.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Tenggara